Rieter ist der Name von:

 Rieter (Oberteuringen), Ortsteil der Gemeinde Oberteuringen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Rieter ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Rieter-Herzog (1840–1889), Schweizer Ingenieur
 Carl Rieter (1834–1857), Schweizer Historienmaler der Düsseldorfer Schule
 Hans Jacob Rieter (1766–1811), Schweizer Unternehmer und Mordopfer

 Heinrich Rieter-Ziegler (1788–1851), Schweizer Unternehmer 
 Heinrich P. Rieter (1814–1889), Schweizer Politiker aus Winterthur (Gr. Rat ZH 1852-1869, Kt.Rat ZH 1872-75, StR ZH 1878-89)
 Heinz Rieter (* 1937), deutscher Volkswirt
 Jacob Rieter (1758–1823), Schweizer Maler aus Winterthur
 Jakob Melchior Rieter-Biedermann (1811–1876), schweizerischer Musiker und Verleger
 Johann Jacob Rieter (1762–1826) Gründer der Firma J. J. Rieter & Cie.
 Julius Rieter (1830–1897), Schweizer Landschaftsmaler
 Katharina Rieter († 1410), Äbtissin des Klosters Himmelkron

Rieter ist ein Namensteil folgender Unternehmen:
 J. J. Rieter & Cie., international tätige Schweizer Industrieholding, siehe Rieter
 Pensionskasse Rieter, die Betriebskrankenkasse der J. J. Rieter & Cie.
 Rieter Ingolstadt Spinnereinmaschinenbau

Rieter ist der Name folgender Kirchen:
 Rieterkirche St. Marien und Christophorus

Siehe auch:
 Villa Rieter
 Riether
 Ryter